

Altres 
 Progress (nau espacial), família de naus no tripulades russes utilitzada per a portar queviures i combustible a les estacions espacials
 Progress M-18M, nau espacial utilitzada per Roskosmos

Localitats 

 Progress (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, Rússia
 Progress (Amur), localitat de la província de l'Amur, Rússia
 Progress (Otrado-Kubànskoie), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Progress (Kovalévskoie), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Progress (Tamanski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Progress (Razdólnoie), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Progress (Briansk), localitat de la província de Briansk, Rússia
 Progress (Baixkíria), localitat de la República de Baixkíria, Rússia
 Progress (Rostov), localitat de la província de Rostov, Rússia
 Progress (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Progress (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia

 Progress (Kozelets), localitat de la província de Txernígov, Ucraïna
 Progress (Mena), localitat de la província de Txernígov, Ucraïna
 Progress (Dniprò), localitat de la província de Dnipropetrovsk, Ucraïna
 Progress (Donetsk), localitat de la província de Donetsk, Ucraïna
 Progress (Lugansk), localitat de la província de Lugansk, Ucraïna

 Progress (Pennsilvània), localitat de Pennsilvània, Estats Units